Пустоши — многозначный термин:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Пустоши — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Пустоши — деревня в Шумилинском районе Витебской области.

Россия 
 Пустоши — село в Оричевском районе Кировской области.
 Пустоши — посёлок в Шатурском районе Московской области.
 Пустоши — деревня в Новомосковском районе Тульской области.

Другое 
 Пустоши () — американский художественный фильм.

См. также 
 Пустошь